La Bundesautobahn 661, abbreviata anche in A 661, è un'autostrada tedesca della lunghezza di 37 km che di fatto ha la funzione di tangenziale di Francoforte sul Meno.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

661
Trasporti a Francoforte sul Meno
Francoforte sul Meno